Зандвоорт:
 Зандворт — город в Нидерландах.
 Зандворт — гоночная трасса в Нидерландах.